Abdeljalil Hadda, een Marokkaanse voetballer
 Hadda Brooks, was een Amerikaanse pianiste en componiste
 Hadda (Afghanistan), een archeologische vindplaats in Afghanistan
 Hadda (schip uit 1880), een Nederlandse kanonneerboot van de Thorklasse
 Hr. Ms. Hadda (1955), een Nederlands patrouillevaartuig van de Balderklasse